Ягорлик — притока Дністра.
 Ягорлик — село в Дубоссарському районі в Молдові (Придністров'ї).
 «Ягорлик» — державний випробувальний полігон в Херсонській області.
 Заповідник Ягорлик